Le terme de niveau de langue peut faire référence à :

 registre de langue, en socio-linguistique ;
 niveau de maîtrise d'une langue étrangère du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).